Statholdergaarden kan henvise til flere artikler:

 Statholdergaarden (bygning) - bygning i Oslo fra 1640.
 Statholdergaarden (restaurant) - Michelinrestaurant i bygningen af samme navn.